Out of Africa kan syfta på:

 Ut ur Afrika-hypotesen – en teori om var i världen den anatomiskt moderna människan, Homo sapiens, utvecklades
 Out of Africa – originaltiteln på en amerikansk film från 1985, se Mitt Afrika